Зубастик:
 «Зубастики» — серия фильмов, снятая кинокомпанией New Line Cinema.
 «Зубастики» — первый фильм серии.
 Зубастик — персонаж мультсериала «Футурама».
Зубастик — прозвище футболиста Роналдо.